Ambition – album Wale’a
 Ambition – album zespołu Deadlock
 Ambition – singel Watanabe Mizuki